Фраза «Псы войны» () впервые используется в пьесе Шекспира «Юлий Цезарь»: На всю страну монаршим криком грянет:«Пощады нет!» — и спустит псов войны.
В дальнейшем выражение «Псы войны» было использовано Фредериком Форсайтом в своем одноименном романе. Оно оказалось столь метким, что стало нарицательным именем всяких наемных войск.

Литературные произведения 
 «Псы войны» — роман Фредерика Форсайта, написанный в 1974 году.
 «Псы войны» — литературная трилогия Ивана Белова.
 «Псы войны» — манифест Эдуарда Лимонова, написанный в 1993 году.

Кино и телевидение 
 «Псы войны» — экранизация одноимённого романа Фредерика Форсайта (1981).
 «Псы войны» — американский кинофильм 1994 года в жанре «боевик».

См. также 
 Наемник.
 Противотанковая собака.
 Dogs of War.

Примечания